Sercu ist der Name von:
 Albert Sercu (1918–1978), belgischer Radrennfahrer
 Patrick Sercu (1944–2019), belgischer Radrennfahrer